Мирный — посёлок в Тюменской области, входит в состав Вагайского района и Первовагайского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу реки Иртыш. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района